Cassville ist die Bezeichnung mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cassville (Georgia)
 Cassville (Indiana)
 Cassville (Missouri)
 Cassville (New Jersey)
 Cassville (New York)
 Cassville (Ohio)
 Cassville (Pennsylvania)
 Cassville (Tennessee)
 Cassville (West Virginia)
 Cassville (Wisconsin)
 Cassville (Town) in Wisconsin

im NRHP gelistete Objekte:
 Cassville Crossroads Historic District, in Jackson Township, New Jersey, ID-Nr. 82003291
 Cassville Post Office, in Cassville, Georgia, ID-Nr. 92001129